123Movies, GoMovies, GoStream, Me, или 123киноклуб, — сеть веб-сайтов потокового вещания из Вьетнама, которая позволяет пользователям смотреть фильмы бесплатно. Американская ассоциация киноискусств (MPAA) в марте 2018 года назвала его «самым популярным нелегальным сайтом в мире», а несколько недель спустя его закрыли на основании уголовного расследования вьетнамские власти. По состоянию  сеть всё ещё активна через сайты-клоны.

Развитие 

Сайт прошёл несколько смен названий после закрытия из разных доменов; иногда имя появлялось как «123Movies», а иногда как «123Movies». Первоначальным именем и URL-адресом было 123movies.to, которое изменилось на другие домены, включая 123movies.is, перед перенаправлением на gomovies.to и более поздние gomovies.is. Он был изменён на gostream.is, а затем на memovies.to, прежде чем перейти к 123movieshub.to/is и оставаться там до завершения работы.

В октябре 2016 года MPAA перечислил 123Movies в своём обзоре « Пресловутые онлайн-рынки» для Торгового представителя США (USTR), заявив, что: «Сайт имеет глобальный рейтинг Alexa 559 и локальный рейтинг 386 в США 123movies. По данным SimilarWeb, в августе 2016 года было 9,26 миллиона уникальных посетителей по всему миру». В октябре 2016 года Business Insider сообщило, что 123movies.to был «самым популярным пиратским сайтом» в Великобритании.

123Movies включает HD, HD-RIP, Blu-Ray и камеры качества фильмов. В число видеохостеров и плееров, которые он использовал, входили Openload, Streamango и MyCloud. В течение периода существования и закрытия сайт TorrentFreak освещал его функции, время безотказной работы / время простоя, завершение работы и причины отключения.

В декабре 2017 года создатели 123movies запустили ещё один потоковый сайт, посвящённый аниме, под названием AnimeHub.to, который оставался в сети в течение нескольких месяцев после закрытия 123Movies.

Кроме того, создатели 123movies создали репозиторий кода на github  ([./Https://github.com/123movies-project/123movies Https://github.com/123movies-project/123movies]).

Неисправность 

В марте 2017 года TorrentFreak сообщил, что посол США во Вьетнаме Тед Осиус вёл переговоры с местным министром информации и связи Чыонг Минь Туаном о закрытии незаконных сайтов потокового видео, работающих из Вьетнама, и перечислил 123 фильма в качестве одного конкретного сайт.

В октябре 2017 года MPAA перечислил 123Movies (и GoStream.is) в своём обзоре «Пресловутые онлайн-рынки» для Торгового представителя США, заявив, что, хотя сайт был технически размещён в Украине, что: «Сайт предпринимает многочисленные шаги, чтобы скрыть личность оператора, включая использование Cloudflare, но есть веские основания полагать, что оператор всё ещё находится во Вьетнаме; контент загружается с использованием кибер-блокировщиков с многочисленных учётных записей электронной почты, происходящих из Университета медицины и фармации Кантхо».

В марте 2018 года MPAA заявила, что сайт является «самым популярным нелегальным сайтом в мире», заявила, что он работает из Вьетнама, и, по оценкам, его посещают 98 миллионов человек в месяц. 19 марта 2018 года на домашней странице сайта было объявлено о его закрытии, и он призвал пользователей «уважать режиссёров, платя за фильмы и телешоу».

В октябре 2018 года в обновлении MPAA по Интернет-рынкам для пресловутого торгового представителя Соединённых Штатов Америки говорится, что закрытие 123 фильмов, 123movieshub, gostream и gomovies накануне уголовного расследования во Вьетнаме в 2018 году стало «важным событием» в борьба с нелегальным пиратством в кино. Тем не менее, в отчёте MPAA также отмечается, что многочисленные сайты подражателей появились как минимум в восьми других странах. В ноябре 2018 года TorrentFreak сообщил, что сайты, связанные или похожие на 123Movies, такие как WatchAsap, также были закрыты ФБР, но перенаправляли на другие сайты для обмена файлами.

Примечания

Ссылки 
 Исследование MPAA по печально известным рынкам 

Интернет-цензура
Закрытые сайты
BitTorrent-трекеры
Интернет во Вьетнаме